Burscher (auch Burser) ist der Familienname von:
 Joachim Burscher, andere Schreibweise von Joachim Burser (um 1583–1639), deutscher Apotheker, Botaniker und Arzt.
 Johann Friedrich Burscher (1732–1805), deutscher lutherischer Theologe.
Theodor Eduard Burscher (1818–1877), preußischer Beamter